Allsvenskan 1950/1951 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1950/1951
Allsvenskan i handboll för herrar 1950/1951